Campolonghesi – abitanti di Campolongo Tapogliano
Campolonghesi – abitanti di Campolongo al Torre
Campolonghesi – abitanti di Campolongo sul Brenta